Estret del Príncep Guillem (del seu nom en anglès Prince William Sound), estret al golf d'Alaska, als Estats Units
 Síndrome de Prader Willi (del seu nom en anglès Prader–Willi Syndrome), malaltia genètica rara ubicada en el cromosoma 15
 Personal Web Server, programari de servidor web ofert per diverses versions del sistema operatiu Microsoft Windows
 Podlaska Wytwórnia Samolotów, fabricant polonès d'aviació entre 1923 i 1939.